758 може да се отнася за:

 758 година от новата ера
 758 година преди новата ера
 758, число
 758 Манкуния, астероид
 NGC 758, галактика